Der Begriff Sumpfseeschwalbe bezeichnet:

 bisweilen die nordamerikanische Forsterseeschwalbe (Sterna forsteri)
 Arten der Gattung Chlidonias, zu der beispielsweise die Trauerseeschwalbe (Chlionidas niger) zählt